Arthur Herman Lundgren — empresário filho de Herman Theodor Lundgren, fundador póstumo das Casas Pernambucanas
 Arthur Lundgren I — bairro da cidade de Paulista, estado de Pernambuco, Brasil
 Arthur Lundgren II — bairro da cidade de Paulista,  estado de Pernambuco, Brasil

Desambiguações de antropônimos